Tommaso Rinaldi, cestista italiano 
 Tommaso Rinaldi, orafo italiano
 Tommaso Rinaldi, tuffatore italiano
 Tommaso Rinaldi, pallavolista italiano